Букова може бити:

 Букова (Трнава), насељено мјесто у округу Трнава, Трнавски крај, Словачка Република
 Букова (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република
 Букова (Простјејов), насељено мјесто у округу Простјејов, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Букова, Караш-Северин

Види још 
 Буково